

Sigle 
 Bundesautobahn 52 (A 52) – autostrada in Germania
 Autostrada A52 – autostrada in Italia
 Autostrada A52 – autostrada in Svizzera

Codici 
 A52 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Etyek
 A52 – negli scacchi, codice ECO del gambetto Budapest accettato